Cascina Piatti ima više značenja:
 Cascina Piatti, Como
 Cascina Piatti, Milano